Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – kościół w Iławie przy ul. Dąbrowskiego, zburzony w 1965
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – kościół w Iławie przy ul. Wyszyńskiego